У́я — топоним:

Населённые пункты
 Уя (Бурятия) — посёлок в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии.
 Уя (Карелия) — деревня в Прионежском районе Карелии.
 Уя (Фату-Хива) — деревня на Маркизских островах.
 Уя (Эстония) — деревня в Эстонии.

Реки
 Большая Уя — река в Прионежском районе Карелии.
 Уя (приток Аспы) — река в Пермском крае.
 Уя (приток Мендима) — река в Башкортостане.

См. также 
 Уя, или Ую — метеостанция в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии.